Гарма́ш (армаш, пушкар) — в українському козацькому війську спеціально підготовлений козак, який опанували артилерійську справу і стріляв з гармат.

Прізвище 

Гармаш — українське й білоруське прізвище. Відомі носії:
 Гармаш — Один із літературних псевдонімів Романа Бжеського
 Гармаш (Литвин) Антоніна Іванівна — українська кобзарка.
 В'ячеслав Гармаш — український режисер, відомий, зокрема, за серіалом «У пошуках істини»
 Гармаш Галина Семенівна — українська поетеса.
 Гармаш Галина Федорівна — Народний депутат України (IV—V скликання).
 Гармаш Денис Вікторович — український футболіст, півзахисник київського «Динамо» та збірної України.
 Гармаш Євтихій Іванович — український політичний та громадський діяч.
 Гармаш Костянтин Васильович (1915—1942) — під час часи оборони Севастополя в роки радянсько-німецької війни секретар комсомольської організації Севморзаводу.
 Гармаш Леонід Іванович — Народний депутат України (ІІ скликання).
 Гармаш Микола Іванович — заслужений артист України.
 Гармаш Микола Кузьмович (1903—1991) — український радянський аграрій і державний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Гармаш Міра — українська поетеса.
 Гармаш Одарка Матвіївна — Лауреат Державної премії СРСР.
 Гармаш Олександр Андрійович — український радянський науковець у галузі технології будівельного виробництва.
 Гармаш Олександр Наумович (1885—1945) — український радянський живописець і педагог.
 Гармаш Олексій Петрович (1904 — ? після 1945) — радянський діяч, секретар Волинського обласного комітету КП(б)У, заступник голови Волинського облвиконкому та голова Волинської обласної планової комісії.
 Гармаш Пилип Миколайович — український волейболіст і волейбольний тренер.

 Гармаш Тамара Іванівна (* 1963) — — оперна співачка (сопрано). Заслужена артистка України.
 Гармаш Юрій Тимофійович — український кінооператор.

Примітки 

Українські прізвища
Білоруські прізвища